Thebais/Thebaïs (Θηβαϊς) bezeichnet: 

 mehrere poetische und literarische Bearbeitungen des Sagenkreises um die griechische Stadt Theben, siehe Thebais (Literatur)
 die Gegend um die ägyptische Stadt Theben, in der Spätantike eine römische Provinz, siehe Thebais (Ägypten)
 eine bestimmte Form frühchristlicher Einsiedelei, siehe Thebais (Einsiedelei)
 eine bestimmte Form frühchristlich-religiöser Bilder, siehe Thebais (Kunst)